Sonnewald ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Sonnewald, Buchhändler
 Uwe Sonnewald (* 1959), deutscher Biologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sonnewalde
 Sonnenwald